Йотун — многозначный термин.

Фамилия 
 Йотун, Анне (род. 1955) — норвежская кёрлингистка.
 Йотун, Йосимар (род. 1990) — перуанский футболист, защитник.
 Йотун, Хильде (род. 1958) — норвежская кёрлингистка.

Другие значения 
 Йотун — один из великанов семейства Гримтурсенов, правнук Имира.